Terrugem peut désigner :
au Portugal :
Terrugem, paroisse civile de la municipalité d'Elvas, située dans le district de Portalegre et la région de l'Alentejo ;
Terrugem, paroisse civile de la municipalité de Sintra, située dans le district de Lisbonne et la région de Lisbonne.